Buonarroti, antica famiglia di Firenze documentata dal XIII secolo. Fondatore della dinastia fu Simone, che visse nel XIII secolo. Dal 1343 al 1515 ottennero per undici volte la carica di priore di Firenze.

Personaggi illustri 
 Ludovico, padre di Michelangelo, politico
 Michelangelo (1475-1564), pittore, scultore, architetto e poeta
 Buonarrota, fratello di Michelangelo, ottenne nel 1515 da papa Leone X il titolo di conte palatino
 Francesco (?-1632), cavaliere gerosolimitano
 Michelangelo il Giovane (1568-1642), letterato
 Filippo (1661-1733), senatore, archeologo e antiquario
 Filippo (1761-1837), rivoluzionario

Tavola genealogica

Edifici 
 Casa Buonarroti

Note

Bibliografia 
 
 Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, vol. II, Arnaldo Forni Editore, Milano, 1928-1936.

Voci correlate
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane

Collegamenti esterni 

 
Tavole genealogiche